d'Alexandrie (1952), pape et patriarche copte ;
 d'Alexandrie (1954), patriarche orthodoxe d'Alexandrie.